Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 10 000 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 1. és 7. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női 10 000 méteres síkfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első nyolc helyezettje automatikusan az döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 4 futó került tovább.

Döntő 
A döntőt augusztus 7-én rendezték.

Források 

N10000